Бими́ни () — район Багамских островов, состоящий из цепи островов, крупнейшие острова: Северный Бимини и Южный Бимини.

География 

Северный Бимини — около 11 км в длину и 210 метров в ширину.

Бимини находится примерно в 80 км к востоку от Форт-Лодердейла (Fort Lauderdale) (Флорида) на побережье США.

Достопримечательности 
Главный населенный пункт острова — Элис-Таун (), представляет собой скопление магазинов, ресторанов и баров вокруг единственной дороги, известной как Королевское шоссе (King’s Highway). На Южном Бимини находится взлётно-посадочная полоса и две гостиницы, это тихая альтернатива суете Северного Бимини.

Остров больше всего известен рыбалкой — окружающий его океан многие считают одним из самых лучших мест в мире для рыбной ловли. Поскольку Бимини находится всего лишь в 80 км (50 миль) восточнее Форта Лодердейл (Флорида), многие американцы-рыболовы отправляются на остров на лодке или на яхте, чтобы порыбачить или насладиться ночной жизнью острова. Также популярны плавание с аквалангом и в ластах с маской и дыхательной трубкой, так как вокруг острова много затонувших кораблей.

Американцы больше узнали о Бимини после того, как Адам Клейтон Пауэлл младший (Adam Clayton Powell, Jr.) стал там жить после исключения из Палаты представителей США (с января 1967 года по апрель 1969 год) в добровольном заточении на Бимини.

Загадки Бимини 
На Бимини находится несколько памятников природы с загадочными свойствами неясного происхождения. Большая часть исторических сведений об этих местах носит гипотетический характер, при этом специалисты различных областей знания высказывали самые разные объяснения. Из них вызывающее самые большие споры место — это Дорога Бимини (Bimini Road), лежащая на морском дне на глубине 5-6 метров.

Дорога Бимини 
Между 1930 и 1940 годами американский предсказатель Эдгар Кейси заявил в хорошо задокументированном предсказании, что у берегов Бимини в 1968 или 1969 году будут найдены остатки затерянного города Атлантиды.

В сентябре 1968 года в море у берегов Парадиз-Пойнт (Paradise Point) на Северном Бимини было обнаружено семьсот метров аккуратно выложенных известняковых блоков, составляющих то, что сейчас называют «Дорогой Бимини». После десяти проведённых подводных археологических экспедиций начиная с 1974 года, историк Дэвид Зинк (David Zink) убеждён, что эти камни по своей природе являются мегалитами и были уложены людьми.
Гэвин Мензис (Gavin Menzies), автор книги «1421 год: год открытия Америки Китаем» (), полагает, что это дело рук потерпевших кораблекрушение китайских путешественников.
Другие исследователи утверждают, что это результат дноуглубительных работ, работы прибоя или морские отложения, называемые береговой породой.

Являются ли эти камни действительно следами утраченной цивилизации, работой оказавшихся на берегу моряков или всего лишь естественной геологической формацией — ещё предстоит установить. На природное происхождение данного объекта указывают и схожие образования у островов Флорида-Кис (у побережья Флориды).
Выполненный Харденом Худом радиоуглеродный анализ образцов, поднятых со дна Грегом Литтлом в 2010 г., говорит, что возраст камня составляет 3640±40 лет (1630±40 лет до н. э.).

Фонтан молодости 
Известные факты о Хуане Понсе де Леоне (Juan Ponce de León) и его поисках Фонтана молодости так же уклончивы, как и сам таинственный омолаживающий источник. Рассказали ли эту историю де Леону араваки или их родственники индейцы таино — неясно, но в обеих версиях этой истории утверждается, что коренные жители говорили о земле под названием «Би-ми-ни», где находится фонтан. Хотя экспедиция де Леона привела его во Флориду, ходили слухи, что фонтан находится в мелководных заводях Южного Бимини.

Целебный грот 
В морском мангровом лесу, который покрывает четыре мили Северного Бимини, находится Целебный грот (), заводь, расположенная в конце причудливой сети подземных туннелей. Во время отливов по этим каналам в заводь поступает прохладная, обогащенная минеральными солями пресная вода. Природный литий и сера — вот два элемента, которые, как утверждают, содержатся в этой воде, которая, похоже, обладает лечебными свойствами, поскольку люди испытывают чувство умственного и физического омоложения после посещения грота.

Факты о Бимини 
 Во времена сухого закона в США Бимини был излюбленным прибежищем и пунктом снабжения для торговли спиртными напитками (ромом).
 Атлантический голубой марлин весом около 250 кг, пойманный у берегов Бимини, вдохновил Эрнеста Хемингуэя написать повесть «Старик и море».
 Последняя сцена фильма «Молчание ягнят» () происходит в аэропорту Южного Бимини.
 Рейс 101 авиакомпании «Chalk’s Ocean Airways» летел на Бимини, когда упал 19 декабря 2005 года; как минимум одиннадцать его пассажиров были жителями Бимини.
 Песня Теда Льюиса 1921 года «Bimini Bay» посвящена острову Бимини и его ночной жизни в 1920-е годы.
 31 декабря 2005 года один из самых известных баров Бимини, «Опытный рыболов» () сгорел дотла во время пожара. Бар прославился висевшими на его стенах фотографиями Эрнеста Хемингуэя; фотографии погибли в огне.
 У Генриха Гейне есть поэма «Бимини», где он называется «островом счастья».
 Действие первой части романа Эрнеста Хемингуэя «Острова в океане» происходит на Северном Бимини.
 «Долгий путь на Бимини» — дебютный роман писательницы Карины Шаинян, эксплуатирующий тему источника молодости и изобилующий отсылками к именам Гейне и Понсе де Леона.

Административное деление 

Бимини — один из 32 районов Багамских островов. На карте он обозначен номером 3. Административный центр Района — населенный пункт Элис-Таун (). Площадь района — 23 км². Население — 2008 человек (2010).

Фильмография 
 «Загадки истории. Тайны Атлантиды» — научно-популярный фильм, снятый AETN International и КП Продакшн в 2010 г.
 В 5 эпизоде 3 сезона сериала «Декстер», Декстер отправляется на Бимини, преследуя очередную жертву.

Литература 
 Cayce, Edgar Evans. Edgar Cayce on Atlantis, Warner Books, 1988. ISBN 0-446-35102-4 
 Menzies, Gavin. 1421: The Year China Discovered America, Harper Perennial; 1st Perenn Edition, 2004. ISBN 0-06-054094-X 
 Zink, Dr. David. The Stones of Atlantis, Prentice Hall Trade, 1978. ISBN 0-13-846923-7

Ссылки 

 
 Музей Бимини

Районы Багамских Островов